Ubbo ist ein männlicher Vorname.

 Ubbo Emmius (1547–1625), Gründungsrektor der Universität Groningen
 Ubbo Felderhof (* 1936), ein niederländischer Physiker